Нацистская пропаганда — одно из основных направлений деятельности Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Подобная пропаганда во время Веймарской республики была направлена на захват власти в стране, во времена национал-социализма она служила укреплению политической власти.

В содержательном плане пропаганда национал-социалистов концентрировалась всего на нескольких темах, которые они превращали в запоминающиеся лозунги, апеллируя к чувствам населения.
Она следовала ключевым пропагандистским принципам, изложенным Адольфом Гитлером ещё в 1924 году в своём программном труде «Майн кампф»: «Именно в том и состоит искусство пропаганды, что она, постигая чувственный мир представлений большой массы населения, в психологически правильной форме находит путь к вниманию, а затем и к сердцу широких масс».

Главными темами национал-социалистической пропаганды были расизм и антисемитизм, идеология «единого немецкого народа» и военного героизма, образ национал-социалистической женщины и безоговорочный культ фюрера. Центральное место в национал-социалистической пропаганде занимала политика в области кино. Ведущую роль сыграли также массовые общественные мероприятия и марши, школьное воспитание и собственные организации — гитлерюгенд и Союз немецких девушек, а также материальные льготы населению.

Главным органом по распространению и контролю национал-социалистической пропаганды являлось Рейхсминистерство народного просвещения и пропаганды руководимое министром пропаганды Йозефом Геббельсом.



Галерея

См. также 
 Имперское министерство народного просвещения и пропаганды
 Пропаганда во время Второй мировой войны
 Немецкое еженедельное обозрение
 Советская пропаганда
 Большая ложь

Примечания

Литература 
 Clemens Zimmermann Medien im Nationalsozialismus. Deutschland 1933—1945, Italien 1922—1943, Spanien 1936—1951. // UTB, Wien [u. a.] 2007, ISBN 978-3-8252-2911-5 Rezension
 Verena Hameter Nationalsozialistische Propaganda in Bezug auf die Ernährung, Versorgung und Esskultur // Wien, Univ., Dipl.-Arb., 2005
 Hilmar Hoffmann Mythos Olympia. Autonomie und Unterwerfung von Sport und Kultur // Berlin, Aufbau-Verlag 1993 ISBN 3-351-02232-8
 Wolfgang Przewieslik Aggressive Diffamierung und Negation. Inhalt und Vortragsstil der Hitler-Reden 1933—1945 Diplomarbeit an der HdK Berlin, 1992 Inhaltsangabe, Inhaltsverzeichnis und Textauszüge
 Georg Ruppelt Hitler gegen Tell. Die «Gleich- und Ausschaltung» Friedrich Schillers im nationalsozialistischen Deutschland // Hameln Niemeyer 2005, ISBN 3-8271-8820-2
 Dagmar Urban Ästhetische Kriterien nationalsozialistischer Propaganda und deren Parallelen in der heutigen Werbung // Wien, Univ., Dipl.-Arb., 1996
 Wagner, Elisabeth Die Entwicklung der nationalsozialistischen politischen Propaganda in Deutschland bis 1933 unter besonderer Berücksichtigung des Medieneinsatzes // Innsbruck, Univ., Dipl.-Arb., 1999
 Gordon Wolnik Mittelalter und NS-Propaganda: Mittelalterbilder in den Print-, Ton- und Bildmedien des Dritten Reiches // Münster Lit, 2004, ISBN 3-8258-8098-2
 Полякова А. А. Пропаганда войны в кинематографе Третьего Рейха. Изд. «Маска», Москва, 2013, ISBN 978-5-91146-829-3
 Valerie Hader: Märchen als Propagandainstrument im Nationalsozialismus. Kommunikationshistorische Studie zur Bedeutung der Gattung Märchen innerhalb der faschistischen Kinder- und Jugendliteraturpolitik Wien, Univ., Dipl.-Arb., 2000.
 Michaela Kollmann: Schulbücher im Nationalsozialismus. NS-Propaganda, «Rassenhygiene» und Manipulation Saarbrücken LinkVDM-Verlag Müller 2006, ISBN 3-86550-209-1.
 Gudrun Pausewang: Die Kinder- und Jugendliteratur des Nationalsozialismus als Instrument ideologischer Beeinflussung Frankfurt am Main Lang, 2005 ISBN 3-631-54163-5.

 Музыка
 Susanne Auzinger Die Wiener Philharmoniker und ihre Rolle als Propagandainstrument im Nationalsozialismus. // Wien, Universität, Diplom-Arbeit, 2004
 Eberhard Frommann Die Lieder der NS-Zeit. Untersuchungen zur nationalsozialistischen Liedpropaganda von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg // Köln PapyRossa-Verlag 1999, ISBN 3-89438-177-9
 Hans-Jörg Koch Das Wunschkonzert im NS-Rundfunk // Köln Böhlau 2003, ISBN 3-412-10903-7

 Пресса
 Siegfried Bernhard Nationalsozialistische Bildberichterstattung // Wien, Universität, Diplom-Arbeit, 1998.
 Christian Töchterle Motive und Ziele des nationalsozialistischen Krieges in der NS-Propaganda von 1940 bis 1943. Konkretisiert anhand der Tagesprintmedien «Kleine Zeitung» und «Tagespost». // Graz, Univ., Dipl.-Arb., 1996.
 Andrea Weil Der öffentlichen Meinung entgegentreten, Erich Schairers publizistische Opposition gegen die Nationalsozialisten 1930—1937 // Diplomarbeit, Eichstätt 2007; Bd. 25 der «Kommunikationsgeschichte» von Walter Hömberg und Arnulf Kutsch, LIT-Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-8258-0863-1.

 Изобразительное искусство
 Alexandra Düringer-Huda Propaganda im Nationalsozialismus. Eine Literaturstudie unter spezieller Berücksichtigung der bildenden Kunst als Propagandamittel // Salzburg, Universität, Diplom-Arbeit, 1996.
 Rolf Sachsse Die Erziehung zum Wegsehen. Fotografie im NS-Staat. // Philo Fine Arts, Dresden 2003, ISBN 3-364-00390-4.
 Adrian Schmidtke Körperformationen. Fotoanalysen zur Formierung und Disziplinierung des Körpers in der Erziehung des Nationalsozialismus. // Münster [u. a.] Waxmann 2007, ISBN 978-3-8309-1772-4.

 Кино
 Vom Kohlenklau und Schattenmann oder Wie man den Krieg verkaufte, Frankfurt/Main: Frankfurter Studio- und Programmges., 1990
 Rolf Giesen. Nazi propaganda films: a history and filmography // Jefferson, NC McFarland 2003, ISBN 0-7864-1556-8.
 Mary-Elizabeth O’Brien. Nazi cinema as enchantment. The politics of entertainment in the Third Reich // Columbia, S.C. Camden House 2006, ISBN 1-57113-334-8.

Ссылки 

 Данилин П. В. Нацистская пропаганда 1918—1945 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4
 Нацистская пропаганда 1933—1945
 The Power of Nazi Propaganda